Luigi Baldacci – critico letterario e giornalista italiano
 Luigi Baldacci – ingegnere e geologo italiano